На овој страници су приказане две основне верзије периодног система са великим ћелијама. Приказан је пуни назив сваког елемента, његов атомски број, симбол те вредност релативне атомске масе за природни изотопски састав (са везама до списка изотопа појединог елемента на енглеској Википедији). Периодни систем хемијских елемената је табеларни начин представљања хемијских елемената.

Два формата за приказивање су настала јер постоје две графичке форме представљања истог периодног система. Пратећи историју, када је  откривен постављало га се испод постојећег система, са ознакама за његову позицију унутар система (на овој страници се користе тачке или астериски). Такође, уобичајен начин представљања је да се свих 15 лантаноида и 15 актиноида смести у два реда испод периодног система, с тим да је битно нагласити да се  пружа на укупно 14 колона. Петнаести (најдешњи) лантаноид и актиноид припадају елементима  (заједно са скандијумом и итријумом чине 3. групу хемијских елемената).

Иако постоји неколико претеча овог периодног система, „изум” се обично приписује руском хемичару Дмитрију Мендељејеву (1834—1907). Мендељејев је желео да његов систем из 1869. године илуструје понављајуће („периодичне”) трендове у својствима елемената. Изглед система се мењао током времена; систем се дотеривао и проширивао како су нови елементи били откривани, а нови теоријски модели развијани су с циљем да се боље објасни хемија елемента периодног система.


Формат са 18 колона

Формат са 32 колоне

Референце

Литература 

 Периодни систем [-{IUPAC}-]
 Периодни систем [-{WebElements}-, професионално издање]
 Атомске тежине елемената [Pure Appl. Chem. (2003). 75 (8): 1107—1122]
 IUPAC-ове стандардне атомске тежине (ревидирано)
 IUPAC-ове величине, јединице и симболи у физичкој хемији [треће издање]

 Атомске тежине елемената [Pure Appl. Chem. (2013). ново издање, ревидирано фебруара 2016. (није коришћено на овој страници)]